Катодні промені або електронні пучки — потоки електронів з катода електровакуумного приладу.

Термін катодні промені склався тоді, коли їхня природа ще не була зрозуміла, однак властивості вже досліджували. У результаті цих досліджень був відкритий електрон — частинка, що переносить електричний заряд. Зробив це в 1897 році Джозеф Джон Томсон. Проводячи експерименти над катодними променями в електричних і магнітних полях, він визначив, що вони складаються з частинок, маса яких набагато менша від маси атома.

Назва катодні промені дещо застаріла, але зустрічається в літературі. На сьогодні частіше вживається термін електронний пучок.

Електрон
Фізика прискорювачів